«Покорительница волн» () — американский семейный фильм 2000 года.

Сюжет 

Сидни Миллер — обычная австралийская девчонка тринадцати лет от роду. Но у неё есть давняя мечта — встать на серфборд и покорить волну. Неожиданно Сидни узнаёт, что стала богатой наследницей. Возвращение вместе с отцом на Гавайские острова, которые они покинули после смерти матери девочки, позволяет ей исполнить заветное желание, познать чудо природы и найти новых друзей.

В ролях 
 Камилла Белль — Сидни Миллер
 Дуайр Браун — Бен Миллер, отец Синди
 Стэйси Хесс — Джиа
 Брайан Старк — Кона
 Джинн Мори — Малия
 Кион Янг — Бо
 Джейн Холл — Арьен

Номинации 
 2001 — Премия «Молодой актёр»
 Лучшая молодая актриса — Камилла Белль
 Лучшая молодая актриса второго плана — Стэйси Хесс

Примечания

Ссылки 
  Deutsche Synchronkartei 

Фильмы-драмы США
Семейные фильмы США
Фильмы США 2000 года
Фильмы о сёрфинге
Фильмы с действием на Гавайях
Телефильмы 2000 года
Телефильмы США
Фильмы о спортсменках